Schockemöhle ist der Name von drei Brüdern:

 Alwin Schockemöhle (* 1937), deutscher Springreiter und Unternehmer
 Paul Schockemöhle (* 1945), deutscher Springreiter und Unternehmer
 Werner Schockemöhle (1939–2000), deutscher Unternehmer und Pferdezüchter